Нойште́дтер () — немецкая фамилия.

 Нойштедтер, Даниэль (род. 1994) — немецкий футболист. Сын Петра Нейштетера.
 Нейштетер, Пётр Петрович (род. 1966) — советский, затем немецкий футболист, тренер.
 Нойштедтер, Роман Петрович (род. 1988) — российский, ранее немецкий футболист. Сын Петра Нейштетера.

См. также 
 Нойштедтель